La Route nationale 100 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 100 en France
 Route nationale 100 en Italie

Voir aussi